Mekka (arabiska: المكرّمة), även Makkah eller Mecka, är en provins i Saudiarabien, och ligger vid Röda havet. I provinsen ligger islams heligaste stad Mekka och landets näst största stad Jidda.

Externa länkar 
 Arab Decision
 The Saudi Network

Saudiarabiens provinser